Darling (band), een voormalig Britse band uit 1979
 Darling (motorfiets), een Zwitsers motorfietsmerk
 Darling (Poacher), een lied van Oscar Stuart Blandamer, succes van Frankie Miller
 Darling (rivier), een rivier in Australië
 Darling (wijndistrict) in Zuid-Afrika
 de films:
 Darling (1965) van John Schlesinger met Laurence Harvey, Dirk Bogarde en Julie Christie
 Darling (2007) van Johan Kling met Michelle Meadows en Michael Segerström
 Darling (2017), Deense film 
 plaatsen:
 Darling (Zuid-Afrika), een stad in Zuid-Afrika
 Darling (Nepal), een stad in Nepal

Personen met de achternaam Darling 
 Alistair Darling, Brits politicus
 Jean Darling, Amerikaans actrice
 Ralph Darling, Brits militair en koloniaal ambtenaar
 Tonique Williams-Darling, Bahamaans atlete